Il doppio del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Candy Reynolds che hanno battuto in finale Virginia Ruzici e Catherine Tanvier 6–2, 6–1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Candy Reynolds (Campionesse)
 Jo Durie /  Ann Kiyomura (quarti di finale)

 Anne Hobbs /  Eva Pfaff (quarti di finale)
 Virginia Ruzici /  Catherine Tanvier (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1983